Ja gorę – tytuł opowiadania Henryka Rzewuskiego
 Ja gorę – tytuł pierwszego tomu antologii polskich opowiadań fantastycznych wydanych w serii wydawniczej "Polska nowela fantastyczna"
 Ja gorę! – tytuł polskiego filmu z 1967 roku